Pufpaff ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Pufpaff (* 1976), deutscher Kabarettist, Fernsehmoderator und Entertainer
 Walter Pufpaff (1899–1942), deutscher Generalstaatsanwalt